Roger Hägglund, né le  à Umeå en Suède et mort le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 23 est retiré de l'équipe du AIK IF.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1977-1978 || IF Björklöven || Division 1
|| 9 || 0 || 2 || 2 || 12 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || IF Björklöven || Elitserien
|| 25 || 2 || 3 || 5 || 23 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || IF Björklöven || Elitserien
|| 7 || 3 || 8 || 11 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1980-1981 || IF Björklöven || Elitserien
|| 27 || 1 || 7 || 8 || 21 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || IF Björklöven || Elitserien
|| 35 || 7 || 11 || 18 || 40 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 1982-1983 || IF Björklöven || Elitserien
|| 34 || 6 || 12 || 18 || 64 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Frölunda HC || Elitserien
|| 27 || 8 || 7 || 15 || 10 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1984-1985 || Nordiques de Québec || LNH
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| Express de Fredericton || LAH
|| 34 || 0 || 5 || 5 || 6 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || IF Björklöven || Elitserien
|| 33 || 4 || 17 || 21 || 50 || || || || || 
|-
| 1986-1987 || IF Björklöven || Division 1
|| 28 || 3 || 15 || 18 || 36 || 6 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 1987-1988 || IF Björklöven || Elitserien
|| 35 || 5 || 14 || 19 || 42 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| rowspan='2'|1988-1989 || IF Björklöven || Elitserien
|| 16 || 1 || 7 || 8 || 40 || || || || || 
|-
| IF Björklöven || Allsvenskan
|| 17 || 8 || 15 || 23 || 44 || 8 || 0 || 7 || 7 || 2
|-
| 1989-1990 || IF Björklöven || Division 1
|| 30 || 7 || 39 || 46 || 48 || 8 || 4 || 2 || 6 || 10
|-
| 1990-1991 || IF Björklöven || Division 1
|| 34 || 11 || 36 || 47 || 36 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1991-1992 || IF Björklöven || Division 1
|| 34 || 13 || 28 || 41 || 60 || 3 || 2 || 3 || 5 || 8

Notes et références 

Naissance en juillet 1961
Décès en juin 1992
Naissance à Umeå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du IF Björklöven
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 30 ans